

Localidades 

Indian Hills (Colorado)
Indian Hills (Kentucky)
Indian Hills (Nevada)
Indian Hills (Texas)

Desambiguações de topônimos